Дмитрий Иванович Станкевский () — советский военачальник, генерал-майор (22.02.1943).

Биография 
Дмитрий Станкевский родился 23 октября 1903 года в семье псаломщика Николаевской церкви в селе Тюковка Тюковской волости Новохопёрского уезда Воронежской губернии, ныне село входит в Борисоглебский городской округ Воронежской области. Русский.

Военная служба

Межвоенные годы 
8 сентября 1922 года добровольно поступил в Нижегородскую пехотную школу им. И. В. Сталина. 

В 1924 году вступил в РКП(б), в 1925 году партия переименована в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

8 августа 1925 года окончил пехотную школу и был назначен командиром взвода в 142-й стрелковый Тверской полк 48-й стрелковой дивизии в город Ржев. 

С 1 ноября 1926 года по 4 июля 1927 года находился на Московских военно-политических курсах, после которых был назначен политруком роты в 49-й стрелковый полк 17-й Нижегородской стрелковой дивизии в городе Нижний Новгород. С августа 1929 года командовал взводом в 41-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии в городе Муром. В сентябре 1931 года переведён в 18-й стрелковый полк 6-й стрелковой Орловской дивизии в город Ливны Орловской области, где занимал должности помощника командира роты, начальника штаба батальона, помощника начальника штаба полка, командира батальона, начальника штаба полка. 

В феврале 1939 года капитан Станкевский назначен начальником штаба 16-го стрелкового полка в городе Орёл. С августа был начальником штаба 667-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии в г. Ливны, с февраля 1940 года — 111-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии в городе Курск.

В июле 1940 года зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
С началом войны в сентябре 1941 года майор Станкевский окончил краткосрочный курс академии и убыл в распоряжение генерала армии К. А. Мерецкова. В ноябре 1941 года вступил в командование 1078-м стрелковым полком 314-й стрелковой дивизии 7-й отдельной армии. 2 декабря он назначен командиром 314-й стрелковой дивизии. В этих должностях участвовал в оборонительных боях в Карелии на реке Свирь, дивизия прочно удерживала оборонительный рубеж Свирь-3 — Шамокша.

В мае 1942 года полковник Станкевский был направлен на учёбу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова, по окончании её ускоренного курса в ноябре он направлен в распоряжение Военного совета Юго-Западного фронта. В конце ноября вступил в командование 346-й стрелковой дивизией. Части дивизии в составе 5-й танковой армии вели упорные бои на плацдарме на реке Чир в районе Синявкино, Варламовский, совхоз № 18, отражали яростные атаки танков и пехоты противника, пытавшегося выбить их с плацдарма. С 16 декабря она участвовала в Среднедонской наступательной операции. Её части наступали на правом фланге 5-й танковой армии, обеспечивая стык с левофланговыми частями 3-й гвардейской армии. Кроме того, ударом в юго-западном и южном направлениях дивизия должна была содействовать главным силам армии в разгроме вражеской группировки в районе Обливской. 24 декабря она перешла в наступление и в первый же день овладела Чернышевской, а к исходу дня — совхозом «Чирский» и хутора Варламовский. Преследуя отходящего противника, дивизия до 29 декабря освободила более 20 нас. пунктов Чернышевского и Обливского районов Ростовской области. Утром 29 декабря части дивизии встретили организованное сопротивление противника в районе Сиволоб, Пришиб, Песчанка, Кирсановка, Гурин, после чего они перешли к обороне. В последующем, в январе — феврале 1943 года, дивизия в составе 5-й танковой армии Юго-Западного фронта вела наступательные бои на донбасском направлении, участвуя в Ворошиловградской наступательной операции. Её части наступали вдоль ж. д. Цымла — Морозовск, 15 января они освободили станицу Тацинская и к исходу 18 января вышли к реке Северский Донец. В дальнейшем дивизия в составе 5-й танковой армии, а с 8 февраля — 14-го стрелкового корпуса 3-й гвардейской армии вела наступление на ворошиловградском направлении. С выходом к реке Миус дивизия была выведена из боя на пополнение. 

22 февраля 1943 года присвоено звание генерал-майор.

В марте 1943 года 346-я стрелковая дивизия вошла в 51-ю армию Южного фронта, в её составе в июле — августе успешно вела бои на дебальцевском направлении.

16 августа 1943 года генерал-майор Станкевский был назначен врид командира 63-го стрелкового корпуса, однако в должность не вступил, так как находился на лечении в госпитале по болезни. 

После выздоровления в начале сентября 1943 года вновь вступил в командование 346-й стрелковой дивизией. В её составе участвовал в Мелитопольской и Запорожской наступательных операциях. 8 сентября в ознаменование одержанной победы в боях за овладение городом Дебальцево дивизии было присвоено почётное наименование «Дебальцевская». В начале ноября её части в составе 10-го стрелкового корпуса 51-й армии форсировали Сиваш и овладели плацдармом на его южном берегу. С 28 февраля 1944 года дивизия вошла в 1-й гвардейский стрелковый корпус и участвовала в Крымской наступательной операции, в освобождении Севастополя. За образцовое выполнение боевых заданий командования при прорыве сильно укреплённой обороны противника на Перекопском перешейке и в озёрных дефиле на южном побережье Сиваша и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия была награждена орденом Красного Знамени (24.04.1944).

После боёв в Крыму дивизия в составе армии в июне 1944 года была переброшена на 1-й Прибалтийский фронт. В составе 2-й гвардейской, затем с 31 июля — 51-й армий участвовала в Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях, вела бои на шяуляйском и тукумсском направлениях. В конце августа её части отражали сильный контрудар танков и пехоты противника в районе Тукумса. В ходе этих боёв дивизия была окружена, после чего пробивалась к своим войскам южнее города Кемери в направлении на Елгаву. По выходу из окружения она была выведена в резерв на пополнение. 

28 декабря 1944 года генерал-майор Станкевский был отстранён от должности и до марта 1945 года состоял в распоряжении Военного совета 1-го Прибалтийского фронта. 

17 марта 1945 года он был назначен врид командира 88-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, однако в должность не вступил, так как приказ о его назначении был отменён, и 24 апреля он был допущен к и. д. командира 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал с ней в Берлинской наступательной операции.

За время войны комдив Станкевский был 4 раза персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны генерал-майор Станкевский с июля 1945 года и. д. заместитель командира 28-го гвардейского стрелкового корпуса. С сентября командовал сначала 39-й гвардейской стрелковой дивизией Группы советских оккупационных войск
в Германии, а с апреля 1948 года — 70-й гвардейской стрелковой дивизией Прикарпатского военного округа.

С июня 1950 года по октябрь 1951 года учился на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен заместителем командира 128-го стрелкового корпуса Белорусского военного округа.

С декабря 1953 года и. д. старшего военного советника командира горнострелкового корпуса Албанской народной армии.

После возвращения в СССР в декабре 1954 года назначен начальником ПВО Уральского военного округа. С ноября 1956 года состоял в распоряжении командующего войсками округа.

С марта 1957 года был начальником военной кафедры сначала в Курганском сельскохозяйственном институте, а с декабря — в Свердловском юридическом институте.

В феврале 1960 года гвардии генерал-майор Станкевский уволен в запас. Жил в Свердловске. 

Дмитрий Иванович Станкевский умер 7 января 1988 года в городе Свердловске Свердловской области, ныне город Екатеринбург — административный центр той же области. Похоронен  Верх-Исетского района города Екатеринбурга.

Награды 
 Орден Ленина, 24 июня 1948 года
 Орден Красного Знамени, четырежды: 22 февраля 1943 года, 12 мая 1944 года, 3 ноября 1944 года, 20 апреля 1953 года
 Орден Суворова II степени, 29 мая 1945 года
 Орден Кутузова II степени, 22 декабря 1943 года
 Орден Богдана Хмельницкого II степени, 22 декабря 1943 года
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 Орден Красной Звезды
 медали, в том числе:
 «Медаль «За оборону Ленинграда»
 «Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 8 августа 1945 года
 «Медаль «За взятие Берлина», 1945 год
 «Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Знак «50 лет пребывания в КПСС»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Д. И. Станкевский.
 За овладение городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, Артёмовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноармейское, Ясиноватая и областным центром Донбасса — городом Сталино. 8 сентября 1943 года № 9.
 За прорыв сильно укреплённой обороны противника на Перекопском перешейке, захват города Армянск, форсирование Сиваша восточнее города Армянска и овладение важнейшим железнодорожным узлом Крыма — Джанкоем. 11 апреля 1944 года № 104.
 За переход в наступление из района северо-западнее и юго-западнее Шяуляй (Шавли), прорыв сильно укреплённой обороны противника, продвижение вперёд до 100 километров и овладение важными опорными пунктами обороны немцев Телыпай, Плунгяны, Мажейкяй, Тришкяй, Тиркшляй, Седа, Ворни, Кельмы. 8 октября 1944 года № 193.
 За овладение столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. 2 мая 1945 года. № 359.
Почётные звания
 Почётный гражданин города Дебальцево
Иностранные награды
 Орден «Virtuti militari», серебряный крест V класса, Польша
 Медаль «За Варшаву 1939—1945», Польша

Память 
 Решением исполкома Дебальцевского гор совета в 1988 году улица Московская была переименована в улицу Станкевского. На здании железнодорожного техникума установлена мемориальная доска.

Семья 
Дмитрий Станкевский был женат. Жена Станкевская Софья Владимировна (30 сентября 1905 — 1 февраля 1978). Сын Виктор (род. 22 января 1939, Ливны, Орловская область) — главный архитектором проектно-строительного института «Тюменьгражданпроект», заслуженный архитектор России.

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект

Члены КПСС
Выпускники Ташкентского высшего танкового командного училища
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники Берлинской операции
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Курганской государственной сельскохозяйственной академии
Преподаватели Уральского юридического университета
Мемуаристы СССР